Moritz Landgraf von Hessen (eigentlich: Moritz Prinz und Landgraf von Hessen;  ; * 6. August 1926 im Schloss Racconigi, Piemont; † 23. Mai 2013 in Frankfurt am Main) war ein deutscher Unternehmer und seit 1980 Oberhaupt des ehemals regierenden Hauses Hessen.

Namen 
Moritz Friedrich Karl Emmanuel Humbert Prinz und Landgraf von Hessen trat als Chef des Hauses Hessen durch Verkürzung des bürgerlich-rechtlichen Namens unter alleiniger Verwendung des Namensbestandteils „Landgraf“ auf und wurde daher als Moritz Landgraf von Hessen bekannt. Das Haus der ehemaligen Großherzöge von Hessen und bei Rhein (Linie Hessen-Darmstadt) hatte den Familiennamen „Prinz von Hessen und bei Rhein“. Deren letzter Agnat Ludwig von Hessen und bei Rhein und dessen Ehefrau Margaret von Hessen und bei Rhein, Tochter des Lords Auckland Geddes, adoptierten 1960 Moritz Prinz und Landgraf von Hessen. Seitdem trug er beide Namen, bis er 1988 den Namensteil „Prinz von Hessen und bei Rhein“ wieder ablegte.

Leben 

Moritz von Hessen war der älteste Sohn von Philipp von Hessen und Prinzessin Mafalda von Savoyen, einer Tochter des Königs Viktor Emanuel III. von Italien. Er war ein Urenkel von Kaiser Friedrich III. und Ururenkel von Queen Victoria. Er entstammte dem jüngeren, landgräflichen Zweig Hessen-Kassel-Rumpenheim der kurfürstlichen Hauptlinie Hessen-Kassel des Hauses Hessen.

Der in seiner Jugend Maurizio d’Assia genannte Moritz von Hessen verbrachte seine ersten Lebensjahre in Rom und in Kassel. Nach dem Tod seiner Mutter 1944 im KZ Buchenwald lebte er in Kronberg im Taunus. Nach seinem Einsatz im Kriegsdienst studierte er Landwirtschaft. Er verwaltete das Gut Panker in Schleswig-Holstein.

Moritz von Hessen-Kassel wurde 1960 von Ludwig Prinz von Hessen und bei Rhein († 1968), dem kinderlosen Oberhaupt der anderen Hauptlinie Hessen-Darmstadt im Haus Hessen, adoptiert sowie als Erbe eingesetzt. Durch den Erbgang wurden die beiden seit 1567 getrennten Hauptlinien in seiner Person wieder vereinigt.

Er folgte seinem Vater Philipp von Hessen 1980 gemäß den traditionellen Bestimmungen des Hausgesetzes als Oberhaupt des Hauses Hessen (Hauptlinie Hessen-Kassel) nach und vereinigte das Haus als Erbe seines Adoptivvaters Ludwig von Hessen mit der zweiten Hauptlinie (Hessen-Darmstadt). 

Er brachte einen beachtlichen Teil des Familienvermögens beider Häuser in die Hessische Hausstiftung ein und leitete als Vorsitzender der Stiftung die Verwaltung des historischen Kulturbesitzes. Im mit Napoleons Niederlage dem Haus Hessen-Kassel gewonnenen Jagdschloss Fasanerie (Adolphseck) bei Fulda wurden nach dem Zweiten Weltkrieg viele wertvolle Exponate von zahlreichen anderen Schlössern der Familie gesammelt und ausgestellt. Ebenfalls wurden die 5-Sterne Hotels Hessischer Hof in Frankfurt und das Schlosshotel Kronberg, das Weingut Prinz von Hessen in Geisenheim/Rheingau und das Schloss und Gestüt Panker in der Holsteinischen Schweiz Vermögenswert der Stiftung. Auch das Schloss Tarasp im Unterengadin gehörte bis 2012 zum Familienbesitz. Moritz von Hessen wohnte zunächst überwiegend auf Gut Panker, seit dem Tod seiner Tante und Adoptivmutter Margaret von Hessen und bei Rhein 1997 in Schloss Wolfsgarten.

Moritz von Hessen galt als ein wichtiger Kunstförderer in Hessen und wurde dafür 1999 mit einer der höchsten Auszeichnungen des Landes Hessen, der Georg-August-Zinn-Medaille, ausgezeichnet. Er engagierte sich auch für das Institut für Neue Technische Form in Darmstadt und förderte die Kronberg Academy.

Moritz von Hessen starb im Alter von 86 Jahren in einem Frankfurter Krankenhaus an einem Lungenleiden. Die Trauerfeier fand am 3. Juni 2013 mit der Aufbahrung in der St. Johanniskirche in Kronberg im Taunus statt. Beigesetzt wurde er im Schlossfriedhof Kronberg.

Familie

Vorfahren

Nachkommen 
Mit seiner geschiedenen Ehefrau Tatiana Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (* 1940), Tochter von Gustav Albrecht zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, wurde Moritz von Hessen Vater von vier Kindern:

 Mafalda (* 1965)
 Heinrich Donatus (* 1966)
 Elena (* 1967)
 Philipp (* 1970)

Literatur 
 Eckhart G.  Franz (Hrsg.): Haus Hessen – biografisches Lexikon. Hessische Historische Kommission, Darmstadt 2012, ISBN 978-3-88443-411-6, S. 189 f.

Weblinks 

 
 Offenbach Post Online vom 24. Mai 2013: Moritz Landgraf von Hessen - Familienoberhaupt gestorben

Einzelnachweise 

Moritz #Hessen
Unternehmer (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1926
Gestorben 2013
Mann